Bonnac (Ariège)
Bonnac (Cantal)
ook:
Bonnac-la-Côte,  Haute-Vienne
Bonac-Irazein, Ariège